Velika nagrada Antibesa 1928 je bila dirka za Veliko nagrado v sezoni 1928. Odvijala se je 9. aprila 1928 na cestnem dirkališču Garoupe v francoskem mestu Antibes.

Dirka
R1 = do 1100  cm³, R2 = med 1100 in 1500 cm³, R3 = nad 1500 cm³.

|-
! 1
| 2
|  Louis Chiron
| Privatnik
| Bugatti T35C (R3)
| 75
| 4:10:43,4
| 1
|-
! 2
| 6
|  »Williams« 
| Privatnik
| Bugatti T35C (R3)
| 75
| +7:21,4
| 3
|-
! 3
| 11
|  René Dreyfus
| Privatnik
| Bugatti T37A (R2)
| 75
| +8:16,0
| 
|-
! 4
| 7
|  Jules Moriceau
| Privatnik
| Amilcar C6 (R1)
| 75
| +16:45,4
| 
|-
! 5
| 23
|  Henri Signoret
| Privatnik
| Salmson (R1)
| 75
| +21:27,8
| 
|-
! 6
| 16
|  Martinatti
| Privatnik
| Salmson GS (R1)
| ~70
| +5 krogov
| 
|-
! 7
| 26
|  Benoit Falchetto
| Privatnik
| Tony spec. (R1)
| ~69
| +6 krogov
| 
|-
! Ods
| 18
|  Guy d'Havrincourt
| Privatnik
| Salmson (R1)
| <40
| 
| 
|-
! Ods
| 21
|  Henny de Joncy
| B.N.C.
| BNC 527 (R1)
| <30
| 
| 
|-
! Ods
| 24
|  Hans von Trütschler
| Privatnik
| Bugatti T35 (R3)
| <30
| 
| 5
|-
! Ods
| 1
|  Edward Bret
| Privatnik
| Bugatti T35C (R3)
| 28
| Motor
| 2
|-
! Ods
| 9
|  Alfredo Cereseto
| Privatnik
| Bugatti T37A (R2)
| <15
| 
| 
|-
! Ods
| 4
|  André Morel
| Privatnik
| Amilcar C6 (R1)
| 9
| Trčenje
| 4
|-
! Ods
| 5
|  Clemente Auguste Martin
| Privatnik
| Amilcar C6 (R1)
| <9
| 
| 
|-
! Ods
| 17
|  Jourdan
| Privatnik
| Salmson (R1)
| <9
| 
| 
|-
! Ods
| 17
|  Carasso
| B.N.C.
| BNC 527 (R1)
| <9
| 
| 
|-
! DNA
| 3
|  »Sabipa«
| Privatnik
| Bugatti T35C (R1)
| 
| 
| 
|-
! DNA
| 10
|  Hans Simons
| Privatnik
| Bugatti T37A (R2)
| 
| 
| 
|-
! DNA
| 12
|  Dimitri Djordjadze
| Privatnik
| Bugatti T37A (R2)
| 
| 
| 
|-
! DNA
| 14
|  Michel Doré
| B.N.C.
| BNC 527 (R1)
| 
| 
| 
|-
! DNA
| 15
|  Jules Placier
| Privatnik
| Bugatti T37A (R2)
| 
| 
| 
|-
! DNA
| 19
|  Henri Billiet
| B.N.C.
| BNC 527 (R1)
| 
| 
| 
|-
! DNA
| 20
|  Marcel Violet
| Privatnik
| Sima Violet (R2)
| 
| 
| 
|-
! DNA
| 22
|  Etienne Lepicard
| Privatnik
| Sima Violet (R2)
| 
| 
| 
|-
! DNA
| 25
|  Christopher Guy
| Privatnik
| Lombard AL3 (R1)
| 
| 
| 
|-
! DNA
| 27
|  Jean-Marc Augier
| B.N.C.
| BNC 527 (R1)
| 
| 
| 
|-
! DNA
| 28
|  C. Samud
| B.N.C.
| BNC 527 (R1)
| 
| 
| 
|-
! DNA
| 29
|  Raoul de Rovin
| Privatnik
| De Rovin (R1)
| 
| 
| 
|-
! DNA
| 30
|  Frank Tallet
| Privatnik
| Tallet spec. (R1)
| 
| 
| 
|}

Viri
 
 

1928
Sezona Velikih nagrad 1928